Koila – wieś w Estonii, w gminie Jõelähtme, w prowincji Harju
 Koila – wieś w Estonii, w gminie Rakke, w prowincji Lääne Viru
 Koila – wieś w Estonii, w gminie Viru-Nigula, w prowincji Lääne Viru.